Dublin heißen folgende geographischen Objekte:

 Dublin Region (Irland), NUTS:IE021 
 County Dublin, eine ehemalige Grafschaft in Irland
 South Dublin, eine Grafschaft in Irland

Orte:
 Dublin, die Hauptstadt der Republik Irland

in den Vereinigten Staaten:
 Dublin (Georgia), Vereinigten Staaten
 Dublin (Indiana), Vereinigten Staaten
 Dublin (Kalifornien), Vereinigten Staaten
 Dublin (Kentucky), Vereinigten Staaten
 Dublin (Maryland), Vereinigten Staaten
 Dublin (Missouri), Vereinigten Staaten
 Dublin (New Hampshire), Vereinigten Staaten
 Dublin (North Carolina), Vereinigten Staaten
 Dublin (Ohio), Vereinigten Staaten
 Dublin (Pennsylvania), Vereinigten Staaten
 Dublin (Texas), Vereinigten Staaten
 Dublin (Virginia), Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Dublin (Flughafen), der internationale Flughafen Dublins, Irland
 Dublin FC, einen ehemaligen Fußballverein aus der uruguayischen Hauptstadt Montevideo
 Dubliner Übereinkommen, ein völkerrechtlicher Vertrag in Europa im Asylbereich
 Dublin-II-Verordnung und Dublin-III-Verordnung, die das Dubliner Übereinkommen ersetzten
 Dublin Core, bibliographisches Datenformat

Personen:
 Dion Dublin (* 1969), englischer Fußballspieler
 Jessica Dublin (1918–2012), US-amerikanische Schauspielerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Dublin Cemetery Vaults, in Dublin, Ohio, ID-Nr. 79002790
 Dublin Commercial Historic District, in Dublin, Georgia, ID-Nr. 02000540
 Dublin High Street Historic District, in Dublin, Ohio, ID-Nr. 79003645
 Dublin Historic District, in Dublin, Virginia, ID-Nr. 92001369
 Dublin Lake Historic District, in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 83004018
 Dublin Town Hall, in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 80000275
 Dublin Veterinary Clinic, in Dublin, Ohio, ID-Nr. 79002884
 Dublin Village Historic District, in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 83004019
 Dublin Village Historic Settlement, in Dublin, Kalifornien, ID-Nr. 78003504

Siehe auch:
 Dubliner
 Dubliners
 Dublin Township